Stosznen ist ein deutscher Ortsname:
 Stosznen, 1936 bis 1945 Sprindenau, Kreis Lyck, Ostpreußen, seit 1945: Stożne (Kalinowo), Dorf im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Stosznen, historischer Name von Stoosznen, 1938 bis 1945 Stosnau, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen, seit 1945: Stożne (Kowale Oleckie), Dorf im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen